Kingisepp kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kuressaare, tidigare Kingissepa eller Arensburg, hamnstad på Ösel, länshuvudort i Saare län, Kuressaare linn,

Ryssland 
 Kingisepp, ort, Leningrad oblast, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar